Lux puede referirse a: 

 Lux, unidad de iluminancia.
 Lux, revista fotográfica.
 Lux, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Lux, comuna francesa situada en Alto Garona.
 Lux, comuna francesa situada en Saona y Loira.
 Lux, conocida marca de jabones y otros productos desarrollados por la empresa de belleza Unilever.
 Germán Lux, futbolista argentino, portero.